Bairro est un nom propre portugais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Oliveira do Bairro, municipalité du Portugal, située dans le district d'Aveiro et la région Centre.
 Le Bairro Alto (littéralement quartier Haut en portugais, autrefois appelé Vila Nova dos Andrades), quartier de Lisbonne.

Divers 
 L'Associação Desportiva do Bairro Craveiro Lopes est un club cap-verdien de football.
 Carrefour Bairro est une enseigne de supermarchés du Groupe Carrefour créée en 2006 au Brésil pour remplacer localement les magasins Champion.

Voir aussi